Шэньян:

 Шэньян — город в северо-восточной части Китая, административный центр провинции Ляонин.
 Шэньян Таосянь — коммерческий аэропорт.
 «Шэньян Шэньбэй» — китайский футбольный клуб из провинции Ляонин, город Шэньян.